Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список броненосных кораблей русского флота